Grayum kan som auktorsförkortning betyda:

 Michael H. Grayum
 Michael Howard Grayum

Robotskapade auktorsförkortningar